Mazerolles puede referirse a: 

 Mazerolles, comuna francesa de Charente.
 Mazerolles, comuna francesa de Charente Marítimo.
 Mazerolles, comuna francesa de Landas.
 Mazerolles, comuna francesa de Pirineos Atlánticos.
 Mazerolles, comuna francesa de Altos Pirineos.
 Mazerolles, comuna francesa de Vienne.
 Mazerolles-du-Razès, comuna francesa de Aude.
 Mazerolles-le-Salin, comuna francesa de Doubs.